Amagi-Linie (, Amagi-sen) ist der Name zweier privater Bahnlinien in Japan folgender Betreiber:
 Amagi Tetsudō: Amatetsu Amagi-Linie
 Nishi-Nippon Tetsudō: Nishitetsu Amagi-Linie